Emaus – miejscowość biblijna
 Emaus – nazwa krakowskiego odpustu
 Emaus – gatunek literacki
 Emaus – osiedle w Gdańsku
 Emmaus – organizacja charytatywna
 Radio Emaus – rozgłośnia archidiecezji poznańskiej